HMS Revenge ist der Name mehrerer Schiffe der Royal Navy:

 ein Linienschiff das an der Schlacht von Trafalgar teilnahm, siehe HMS Revenge (1805)
 ein Einheitslinienschiff der Royal-Sovereign-Klasse, siehe HMS Revenge (1892)
 ein Schlachtschiff der Revenge-Klasse, siehe HMS Revenge (06)
 ein U-Boot der Resolution-Klasse, siehe HMS Revenge (S27)

Schiffsname der Royal Navy